Ariadna Gil i Giner (1968), actrice espagnole ; 
 Alfons Cucó Giner (1941-2002), historien et homme politique du Pays valencien ;
 Balbino Giner (1935-2012), peintre français ;
 Bernardo Giner de los Ríos (1888-1970), architecte et écrivain espagnol
 Bruno Giner (1960-), compositeur français ;
 Chrysostomus Giner (1930-), prélat catholique autrichien ;
 Eugeny (Lennorovich) Giner () (1960-), homme d'affaires russe ;
 Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), philosophe espagnol, fondateur de l'Institution libre d'enseignement
 Gloria Giner de los Ríos García (1886-1970), universitaire espagnole
 Hermenegildo Giner de los Ríos (1847-1923), pédagogue, juriste et homme politique espagnol
 John Giner Muñoz (1967-), plus connu sous le pseudonyme de Jan, joueur de pelote valencienne ;
 Josep Giner (1912-1996), philologue espagnol valencien ;
 Laura de los Ríos Giner (1913-1981), universitaire espagnole
 Salvador Giner (1934-2019), sociologue espagnol catalan ;

Voir aussi 
 
 Charles Ginner (1878-1952), peintre britannique.

Patronyme catalan